Пределла (,  — «сходинка») — в багатостулкових розкривних дерев'яних вівтарях — нижня частина, яка виглядає своєрідним п'єдесталом. Зазвичай вона прикрашається з лицьового боку живописним або скульптурним зображенням якого-небудь релігійного сюжету. Іноді має розкривні стулки, а всередині пределли облаштовується шафа, до якої прибираються священні посудини та інші предмети богослужіння.

Пределли мали поширення в католицьких, переважно середньовічних, церквах.

На них зображали орнамент астверк або ранкенверк, сцену «Поклоніння волхвів» або житійні епізоди місцевого святого. Витягнутий горизонтальний формат пределли підказував незвичайні художні рішення.

Пределли роботи відомих художників:
 Дуччо ді Буонінсенья — пределла «Маести».
 Лоренцо Монако — пределла «Моментів з життя св. Бенедикта» (бл. 1407–1409).
 Лука Сіньйореллі — пределла «Поклоніння пастухів» (1510–1515).
 Матіаса Грюневальда — пределла «Ізенгеймського вівтаря» (бл. 1506–1515).
 Рафаеля Санті — пределла «Вівтаря Одді» (1502–1503).

Пределли іконостасів в Україні 
Пределли в українських іконостасах з'явились на початку XVII століття. Вони були двох видів — орнаментальні або сюжетні.

Найдавнішим відомим прикладом орнаментальних пределл є переделла іконостасу П'ятницької церкви у Львові, яку утворює цокольний ряд. У XVII ст. такі пределли зустрічаються в іконостасах Святодухівської церкви в Рогатині, Преображенської церкві у Смолині, церкви святої Параскеви в Крехові, Миколаївської церкви в Уїзді (Івано-Франківський художній музей). Орнаментика пределл нагадує багато оздоблені європейські тканини того часу.

Сюжетні пределли, як правило, доповнювали намісні ікони і були їх тематичним продовженням. Наприклад, на пределлі ікони Богородиці, могла бути зображена композиція Мойсей перед Неопалимою купиною, де Неопалима Купина є прообразом Богородиці.

Примітки 

 a. натуралістичний декоративний мотив переплетення гілок, сучків, що був характерний для мистецтва готичного стилю Німеччини в 1480–1525 роках.
 b. мотив, побідний астверку, ажурна різьба.

Вівтарі
Богослужіння